Die 39. Eishockey-Weltmeisterschaft (gleichzeitig die 50. Eishockey-Europameisterschaft) im Jahr 1972 war die erste reine Weltmeisterschaft in einem Olympiajahr. Seit dieser Saison gibt es in den Olympiajahren mit dem Olympiaturnier und der Weltmeisterschaft zwei Saisonhöhepunkte, mit Ausnahme der Jahre 1980, 1984 und 1988, in denen keine WM ausgetragen wurde.

Das Turnier der A-Gruppe wurde in Prag ausgetragen. Die Tschechoslowakische Mannschaft nutzte den Heimvorteil und wurde zum dritten Mal Weltmeister (und zum zwölften Mal Europameister). Damit endete eine Serie von neun aufeinanderfolgenden Weltmeistertiteln der Sowjetunion.

An den drei Turnieren der Weltmeisterschaft nahmen in diesem Jahr 20 Mannschaften teil, darunter zum ersten Mal China. In der B-Gruppe trat die französische Mannschaft nicht an, um dagegen zu protestieren, dass der französische Verband die Reise zum Olympiaturnier im japanischen Sapporo nicht finanziert hatte.

A-Weltmeisterschaft 
Die diesjährigen Titelkämpfe wurden in Prag ausgetragen und brachten eine Unterbrechung der sowjetischen Dominanz. Nach neun Titeln in Folge musste sich die UdSSR bei dieser Austragung mit dem zweiten Platz begnügen. Neuer Titelträger wurde die Tschechoslowakei, die ihre dritte Weltmeisterschaft gewann und darüber hinaus auch noch ihren zwölften Europameistertitel errang. Neben dem Heimvorteil dürften sie von der Tatsache profitiert haben, dass die Weltmeisterschaften rund zwei Monate nach den Olympischen Winterspielen stattfanden. Konnte die sowjetische Mannschaft dort noch überlegen triumphieren, so gelang es ihr nicht, dieses hohe Niveau bis zum WM-Turnier zu halten. Tatsächlich schaffte erst im Jahr 2006 das schwedische Team als erste Mannschaft überhaupt, beide Turniere in einem Jahr zu gewinnen.

Spielort des Turniers war die Sportovní hala ČSTV, die damals 14.389 Zuschauern Platz bot.

Hinrunde

Rückrunde

Abschlusstabelle der A-WM

Beste Scorer 

Quelle: eurohockey.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Beste Torhüter 

Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Meistermannschaften 

Europameister 1972  Tschechoslowakei

Auszeichnungen

B-Weltmeisterschaft 
Bei der B-WM in Bukarest schafften die USA nicht den sofortigen Wiederaufstieg. Auch sie litt unter den zwei Saisonhöhepunkten, nachdem sie beim Olympiaturnier nach starker Leistung die Silbermedaille errungen hatte, konnte beim B-Turnier nicht noch einmal die Bestleistung abgerufen werden. Frankreich, im vergangenen Jahr in die B-Gruppe aufgestiegen, verzichtete auf eine Teilnahme und stieg somit direkt wieder ab.

Spiele

Abschlusstabelle der B-WM

C-Weltmeisterschaft 
Das Turnier der C-Gruppe wurde in Miercurea Ciuc, Rumänien, ausgetragen.

Spiele

Abschlusstabelle der C-WM 

+ Reihenfolge aufgrund der direkten Vergleiche (China 4:3,3:3, Bulgarien 3:4,6:2, Ungarn 3:3,2:6)

++ der direkte Vergleich entscheidet für Dänemark (4:2)

Auf- und Absteiger

Literatur 
 Günter Deisler: Eishockey als Politspiel. Triumph der Tschechen über die Sowjets wurde zum nationalen Freudentag. In: Die Zeit, Nr. 17/1972

Weblinks 
 39th World and 50th European Championship, 7. - 22. 4. 1972, Prague, Czechoslovakia bei hokej.sfrp.cz

Einzelnachweise 

1972
Europameisterschaft 1972
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft, 1972
Weltmeisterschaft, 1972
Sportveranstaltung in der Tschechoslowakei
Eishockeywettbewerb in Prag
Eishockeywettbewerb in Bukarest
Eishockeywettbewerb in Miercurea Ciuc